Clérambault ist der Name folgender Personen:
 Gaëtan Gatian de Clérambault (1872–1934), französischer Psychiater
 Jules de Clérambault (1660–1714), französischer Geistlicher und Mitglied der Académie française 
 Louis-Nicolas Clérambault (1676–1749), französischer Komponist

Es ist der Titelbegriff eines literarischen Werks:
 Clérambault, histoire d’une conscience libre pendant la guerre. von Romain Rolland (Clerambault, die Geschichte eines freien Gewissens im Krieg)

Clérambault bzw. Clerambault steht für:
 (14411) Clérambault, Asteroid des Hauptgürtels